Гофштейн — фамилия.

 Гофштейн, Давид Наумович (1889—1952) — еврейский поэт и переводчик, писал на идише.
 Гофштейн, Леонид Давидович (1953—2015) — израильский, ранее советский, шахматист, гроссмейстер (1993).
 Гофштейн, Шифра Наумовна (была известна как Шифра Холоденко, 1909—1974) — еврейская поэтесса, переводчица; писала на идише.